Футбольная лига в сезоне 1930/31 — 39-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии впервые в своей истории стал лондонский клуб «Арсенал». Второй дивизион выиграл «Эвертон», Третий северный дивизион — «Честерфилд», Третий южный дивизион — «Ноттс Каунти».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1930/31 на RSSSF.com 

1930
Футбол в Англии в сезоне 1930/1931
Английский чемпионат
Английский чемпионат